Camphausen ist der Familienname (rheinisch) folgender Personen:

 Curt Hoppe-Camphausen (1877–1947), deutscher Historien-, Porträt-, Tier-, Stillleben- und Landschaftsmaler sowie Zeichner der Düsseldorfer Schule
 Felix Camphausen (1854–1910), deutscher Maler der Düsseldorfer Schule
 Gabriele Camphausen (* 1957), deutsche Historikerin
 Karl Camphausen (1896–1962), deutscher Reichstagsabgeordneter der NSDAP
 Ludolf Camphausen (1803–1890), preußischer Ministerpräsident
 Otto von Camphausen (1812–1896), preußischer Finanzminister
 Robby Camphausen (1909–?), deutscher Maler
 Rufus C. Camphausen (1948–2013), deutsch-niederländischer Autor
 Wilhelm Camphausen (1818–1885), deutscher Maler sowie Kunstprofessor

Camphausen ist außerdem:
 ein Ortsteil von Quierschied im Saarland
 die Villa Camphausen in Mehlem, Bad Godesberg, Bonn
 der Deckname des Widerstandskämpfers Gustav Kettel (1903–1983)

Siehe auch:
 Kamphausen
 Campenhausen
 Poschinger-Camphausen